Гондіайнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Гондіайнш (Віла-Верде) — парафія.
 Гондіайнш (Кабесейраш-де-Башту) — парафія.